de Engelstalige benaming voor Noorwegen
 Norway (schip, 1962), een voormalig cruiseschip

Geografie
Norway (Indiana)
Norway (Iowa)
Norway (Maine)
Norway (Michigan)
Norway (South Carolina)